alla odierna città di Stara Zagora in Bulgaria, presso la quale si combatté la battaglia di Beroia nel 1122;
alla odierna città di Veria in Grecia (Macedonia)